17-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 18 по 23 августа 1998 года на стадионе «Непштадион» в Будапеште, столице Венгрии.

В соревнованиях приняли участие 1259 атлетов из 44 стран Европы. Было разыграно 46 комплектов медалей (24 у мужчин и 22 у женщин).

Медалисты 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 46 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 26 стран-участниц.

Ссылки 
 

1998
Август 1998 года
Лёгкая атлетика
Спорт в Венгрии в 1998 году
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Венгрии
Чемпионаты Европы в Венгрии